Shagan kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Şağan, ort, Baku,

Kazakstan 

 Tjagan, ort, Östkazakstan, <

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar